Список всех описанных видов пауков семейства Ochyroceratidae на 2 октября 2013 года.

Althepus 
Althepus Thorell, 1898
 Althepus bako Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Althepus biltoni Deeleman-Reinhold, 1995 — Сулавеси
 Althepus christae Wang & Li, 2013 — Китай
 Althepus complicatus Deeleman-Reinhold, 1995 — Суматра
 Althepus dekkingae Deeleman-Reinhold, 1995 — Ява
 Althepus incognitus Brignoli, 1973 — Индия
 Althepus indistinctus Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Althepus javanensis Deeleman-Reinhold, 1995 — Ява
 Althepus lehi Deeleman-Reinhold, 1985 — Борнео
 Althepus leucosternus Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Althepus minimus Deeleman-Reinhold, 1995 — Суматра
 Althepus noonadanae Brignoli, 1973 — Филиппины
 Althepus pictus Thorell, 1898 — Мьянма
 Althepus pum Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Althepus stonei Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Althepus suhartoi Deeleman-Reinhold, 1985 — Суматра
 Althepus tibiatus Deeleman-Reinhold, 1985 — Таиланд

Dundocera 
Dundocera Machado, 1951
 Dundocera angolana (Machado, 1951) — Ангола
 Dundocera fagei Machado, 1951 — Ангола
 Dundocera gabelensis (Machado, 1951) — Ангола

Euso 
Euso Saaristo, 2001
 Euso muehlenbergi (Saaristo, 1998) — Сейшеллы

Fageicera 
Fageicera Dumitrescu & Georgescu, 1992
 Fageicera cubana Dumitrescu & Georgescu, 1992 — Куба
 Fageicera loma Dumitrescu & Georgescu, 1992 — Куба
 Fageicera nasuta Dumitrescu & Georgescu, 1992 — Куба

Flexicrurum 
Flexicrurum Tong & Li, 2007
 Flexicrurum flexicrurum Tong & Li, 2007 — Китай
 Flexicrurum longispina Tong & Li, 2007 — Китай
 Flexicrurum minutum Tong & Li, 2007 — Китай

Leclercera 
Leclercera Deeleman-Reinhold, 1995
 Leclercera khaoyai Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Leclercera longiventris Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Leclercera machadoi (Brignoli, 1973) — Непал
 Leclercera negros Deeleman-Reinhold, 1995 — Филиппины
 Leclercera ocellata Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Leclercera spinata Deeleman-Reinhold, 1995 — Сулавеси
 Leclercera undulata Wang & Li, 2013 — Китай

Lundacera 
Lundacera Machado, 1951
 Lundacera tchikapensis Machado, 1951 — Ангола

Merizocera 
Merizocera Fage, 1912
 Merizocera brincki Brignoli, 1975 — Шри-Ланка
 Merizocera crinita (Fage, 1929) — Малайзия
 Merizocera cruciata (Simon, 1893) — Шри-Ланка
 Merizocera mus Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Merizocera oryzae Brignoli, 1975 — Шри-Ланка
 Merizocera picturata (Simon, 1893) — Шри-Ланка
 Merizocera pygmaea Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Merizocera stellata (Simon, 1905) — Ява

Ochyrocera 
Ochyrocera Simon, 1891
 Ochyrocera aragogue  Brescovit, Cizauskas & Mota, 2018 — Бразилия
 Ochyrocera arietina Simon, 1891 — Куба, Сент-Винсент
 Ochyrocera bicolor Gonzalez-Sponga, 2001 — Венесуэла
 Ochyrocera cachote Hormiga, Alvarez-Padilla & Benjamin, 2007 — Гаити
 Ochyrocera caeruleoamethystina Lopez & Lopez, 1997 — Французская Гвиана
 Ochyrocera chiapas Valdez-Mondragon, 2009 — Мексика
 Ochyrocera coerulea (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Ochyrocera coffeeicola Gonzalez-Sponga, 2001 — Венесуэла
 Ochyrocera cornuta Mello-Leitao, 1944 — Бразилия
 Ochyrocera corozalensis Gonzalez-Sponga, 2001 — Венесуэла
 Ochyrocera fagei Brignoli, 1974 — Мексика
 Ochyrocera formosa Gertsch, 1973 — Гватемала
 Ochyrocera hamadryas Brignoli, 1978 — Бразилия
 Ochyrocera ibitipoca Baptista, Gonzalez & Tourinho, 2008 — Бразилия
 Ochyrocera janthinipes Simon, 1893 — Венесуэла
 Ochyrocera juquila Valdez-Mondragon, 2009 — Мексика
 Ochyrocera minima Gonzalez-Sponga, 2001 — Венесуэла
 Ochyrocera oblita Fage, 1912 — Венесуэла
 Ochyrocera peruana Ribera, 1978 — Перу
 Ochyrocera quinquevittata Simon, 1891 — Сент-Винсент
 Ochyrocera ransfordi (Marples, 1955) — Самоа
 Ochyrocera simoni O. P.-Cambridge, 1894 — Мексика
 Ochyrocera subparamera Gonzalez-Sponga, 2001 — Венесуэла
 Ochyrocera thibaudi Emerit & Lopez, 1985 — Малые Антильские острова
 Ochyrocera vesiculifera Simon, 1893 — Венесуэла
 Ochyrocera viridissima Brignoli, 1974 — Бразилия

Ouette 
Ouette Saaristo, 1998
 Ouette gyrus Tong & Li, 2007 — Китай
 Ouette ouette Saaristo, 1998 — Сейшеллы

Psiloderces 
Psiloderces Simon, 1892
 Psiloderces albostictus Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Psiloderces althepoides Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Psiloderces coronatus Deeleman-Reinhold, 1995 — Ява
 Psiloderces djojosudharmoi Deeleman-Reinhold, 1995 — Суматра
 Psiloderces egeria Simon, 1892 — Филиппины
 Psiloderces elasticus (Brignoli, 1975) — Шри-Ланка
 Psiloderces enigmatus Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Psiloderces exilis Wang & Li, 2013 — Китай
 Psiloderces fredstonei Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Psiloderces howarthi Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Psiloderces incomptus Wang & Li, 2013 — Китай
 Psiloderces kalimantan Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Psiloderces leclerci Deeleman-Reinhold, 1995 — Сулавеси
 Psiloderces leucopygius Deeleman-Reinhold, 1995 — Суматра
 Psiloderces ligula Baert, 1988 — Сулавеси
 Psiloderces limosa Deeleman-Reinhold, 1995 — Суматра
 Psiloderces longipalpis Baert, 1988 — Сулавеси
 Psiloderces mulcatus (Brignoli, 1973) — Непал
 Psiloderces nasicornis Baert, 1988 — Сулавеси
 Psiloderces penaeorum Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Psiloderces pulcher Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Psiloderces rimbu Deeleman-Reinhold, 1995 — Суматра
 Psiloderces septentrionalis Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Psiloderces suthepensis Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Psiloderces tesselatus Deeleman-Reinhold, 1995 — Ява
 Psiloderces torajanus Deeleman-Reinhold, 1995 — Сулавеси
 Psiloderces vallicola Deeleman-Reinhold, 1995 — Суматра
 Psiloderces vulgaris Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд

Roche 
Roche Saaristo, 1998
 Roche roche Saaristo, 1998 — Сейшеллы

Speocera 
Speocera Berland, 1914
 Speocera amazonica Brignoli, 1978 — Бразилия
 Speocera apo Deeleman-Reinhold, 1995 — Филиппины
 Speocera asymmetrica Tong & Li, 2007 — Китай
 Speocera bambusicola Brignoli, 1980 — Кения
 Speocera berlandi (Machado, 1951) — Ангола
 Speocera bicornea Tong & Li, 2007 — Китай
 Speocera bismarcki (Brignoli, 1976) — Архипелаг Бисмарка
 Speocera bosmansi Baert, 1988 — Сулавеси
 Speocera bovenlanden Deeleman-Reinhold, 1995 — Суматра
 Speocera bulbiformis Lin, Pham & Li, 2009 — Вьетнам
 Speocera caeca Deeleman-Reinhold, 1995 — Сулавеси
 Speocera capra Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Speocera crassibulba Deeleman-Reinhold, 1995 — Ява
 Speocera dayakorum Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Speocera debundschaensis Baert, 1985 — Камерун
 Speocera decui Dumitrescu & Georgescu, 1992 — Куба
 Speocera deharvengi Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Speocera eleonorae Baptista, 2003 — Бразилия
 Speocera fagei (Berland, 1914) — Кения
 Speocera feminina (Machado, 1951) — Ангола
 Speocera indulgens Deeleman-Reinhold, 1995 — Сулавеси
 Speocera irritans Brignoli, 1978 — Бразилия
 Speocera jacquemarti Baert & Maelfait, 1986 — Галапагоссы
 Speocera javana (Simon, 1905) — Ява, Сейшеллы
 Speocera jucunda Brignoli, 1979 — Бразилия
 Speocera karkari (Baert, 1980) — Филиппины, Сулавеси, Новая Гвинея
 Speocera krikkeni Brignoli, 1977 — Суматра
 Speocera laureata Komatsu, 1974 — Острова Рюкю
 Speocera leclerci Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Speocera machadoi Gertsch, 1977 — Мексика
 Speocera microphthalma (Simon, 1892) — Филиппины
 Speocera minuta (Marples, 1955) — Самоа, Токелау, Ниуэ
 Speocera molesta Brignoli, 1978 — Бразилия
 Speocera naumachiae Brignoli, 1980 — Таиланд
 Speocera octodentis Tong & Li, 2007 — Китай
 Speocera pallida Berland, 1914 — Восточная Африка
 Speocera papuana (Baert, 1980) — Новая Гвинея
 Speocera parva Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Speocera phangngaensis Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Speocera pongo Deeleman-Reinhold, 1995 — Борнео
 Speocera ranongensis Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Speocera songae Tong & Li, 2007 — Китай
 Speocera stellafera Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд, Малайзия
 Speocera suratthaniensis Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Speocera taprobanica Brignoli, 1981 — Шри-Ланка
 Speocera transleuser Deeleman-Reinhold, 1995 — Суматра
 Speocera troglobia Deeleman-Reinhold, 1995 — Таиланд
 Speocera vilhenai Machado, 1951 — Ангола

Theotima 
Theotima Simon, 1893
 Theotima centralis (Gertsch, 1941) — Панама
 Theotima elva Gertsch, 1977 — Мексика
 Theotima fallax Fage, 1912 — Куба, Сент-Винсент, Венесуэла
 Theotima galapagosensis Baert & Maelfait, 1986 — Галапагоссы
 Theotima jeanneli Machado, 1951 — Ангола
 Theotima kivuensis Machado, 1964 — Конго
 Theotima lawrencei Machado, 1964 — Конго
 Theotima makua Gertsch, 1973 — Гавайи
 Theotima martha Gertsch, 1977 — Мексика
 Theotima mbamensis Baert, 1985 — Камерун
 Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) — Тропики
 Theotima mirabilis Machado, 1951 — Ангола
 Theotima modesta (Chickering, 1951) — Панама
 Theotima moxicensis Machado, 1951 — Ангола
 Theotima pura Gertsch, 1973 — Мексика
 Theotima radiata (Simon, 1891) — Куба, Пуэрто-Рико, Венесуэла
 Theotima ruina Gertsch, 1977 — Мексика
 Theotima tchabalensis Baert, 1985 — Камерун

Примечания 
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

O